Wagner Lajos (1846–1917?) művelődéstörténész, irodalomtörténész, főreáliskolai tanár
 Wagner Lajos (1952) operaénekes